Анатолий Михалёв:
 Михалёв, Анатолий Андреевич (1943—2017) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Михалёв, Анатолий Дмитриевич (1948—2019) — российский государственный деятель, глава городского округа «Город Чита» (с 2014 года).